Jak da się myszy ciasteczko (org. If You Give a Mouse a Cookie) – amerykański serial animowany dla dzieci emitowany od 2017 roku. Oparty jest na serii książek dla dzieci autorstwa Laury Numeroff z ilustracjami Felicji Bond.

Fabuła 
Głównym bohaterem serialu jest Mysza, której właścicielem jest Oliver. Codziennie spędza ciekawe przygody wraz z Łosiem, Świnką, Kotem i Psem oraz z innymi ludzkimi towarzyszami.

Oryginalny dubbing  
 Oliver (głos: Mason Mahay)
 Mysz (Roger Craig Smith)
 Kot (Lara Jill Miller)
 Pies (Jeff Bennett)
 Świnia (Jessica DiCicco)
 Łoś (Roger Craig Smith)
 Piper (Kyla Kenedy)
 Henry (Henry Kaufman)
 Leo (Benji Risley)
 Esme Louise (Scarlett Estevez)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Filmy o myszach i szczurach